Biagio Nazzaro – włoski kierowca wyścigowy i motocyklowy
 Felice Nazzaro – włoski kierowca wyścigowy
 Giuseppe Nazzaro − włoski biskup, franciszkanin
 Manila Nazzaro - włoska modelka, Miss Włoch 1999

Zobacz też 

 San Nazzaro (ujednoznacznienie)